Fanning puede hacer referencia a:

Geografía 
 Isla Fanning o Tabuaeran, atolón de coral del grupo de las Islas de la Línea, pertenecientes a la República de Kiribati, en el océano Pacífico central.

Patronímicos 
 John Fanning Watson (1779-1860), anticuario estadounidense, más conocido por ser el autor de los Annals of Philadelphia (1830).
 Juan Fanning García (1824-1881), marino y militar peruano, héroe de la Guerra del Pacífico.
 Jim Fanning (1927-), jugador de baloncesto.
 John Fanning (1963-), emprendedor estadounidense, cofundador en 1999 de Napster, un servicio orientado al intercambio de archivos musicales desarrollado por su sobrino Shawn Fanning.
 Neil Fanning (1967-), voz del personaje Scooby-Doo.
 Bernard Fanning (1969-), músico, autor, compositor, y cantor australiano.
 Shawn Fanning o Shawn "Napster" Fanning (1980-), informático estadounidense.
 Mick Fanning (1981-), surfista australiano.
 Dakota Fanning (1994-), actriz estadounidense.
 Elle Fanning (1998-), actriz estadounidense.